Shibganj – comune del Bangladesh  situato nel distretto di Bogra
 Shibganj – comune del Bangladesh  situato nel distretto di Chapai Nawabganj